Stankiewicze – wieś w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego Białorusi
 Stankiewicze – wieś w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego Białorusi